In der Handball Hall of Fame (Schweiz) werden Personen geehrt, die sich während ihrer Karriere besonders verdient gemacht haben.

Geschichte 
Die Handball Hall of Fame wurde im Jahr 2017 ins Leben gerufen. Die Non-Profit-Organisation hat sich zur Aufgabe gemacht, Sportlerinnen und Sportler, die in der Schweiz Handball gespielt haben, zu würdigen. Die Auswahl verläuft nach strengen Kriterien.

Die Handball Hall of Fame würdigt Sportler in den Kategorien Legenden, Nationale Liga, Ausländische Spieler, Nationalmannschaft, Trainer, Schiedsrichter und Vereine.

Kriterien 
Nachfolgende Kriterien entscheiden über die Aufnahme eines Spielers in die Handball Hall of Fame:

 Resultate in der Schweizer Liga
 Gespielte Saisons in der Schweizer Liga
 Jahre in der Nationalmannschaft
 Anzahl Spiele/Tore in der Schweizer Liga
 Anzahl Spiele/Tore in der Nationalmannschaft
 Resultate in ausländischen Ligen
 Persönlichkeit auf- und neben dem Spielfeld
 Verdienste im Handballsport
 Gesamteindruck und Persönlichkeit
 Konstanz über die gesamte Karriere

Pro Jahr werden nur in Ausnahmefällen mehr als 5 Würdigungen vollzogen.

Gewürdigte

Lebenswerk

Legenden

Nationale Liga

Ausländische Spieler

Nationalmannschaft

Trainer

Schiedsrichter

Vereine

Siehe auch 
 Swiss Handball Awards

Weblinks 
 Schweizer Handball Hall of Fame

 
Hall of Fame (Sport)